Hsieh Su-wei e Monica Niculescu erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

In finale Kirsten Flipkens e Elise Mertens hanno battuto Vera Lapko e Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Kirsten Flipkens /  Elise Mertens (campionesse)
  Alicja Rosolska /  Abigail Spears (semifinale)

 Raluca Olaru /  Anna Smith (quarti di finale)
 Monique Adamczak /  Xenia Knoll (quarti di finale)

Wildcard 
  Amandine Hesse /  Kristina Mladenovic (ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ladies Open Lugano 2018